Gustav Wedell-Wedellsborg er det anvendte navn om flere personer:

 Gustav Wedell-Wedellsborg (landmand) (1829-1903) – dansk baron, officer og landmand (Gustav Joachim W.-W.)
 Gustav Wedell-Wedellsborg (1844-1923) – dansk baron og officer (egl. August Frederik W.-W.)
 Gustav Wedell-Wedellsborg (1858-1939) – dansk baron og officer (egl. August Frederik Ferdinand Leopold W.-W.)
 Gustav Wedell-Wedellsborg (1872-1954) – dansk baron og officer (Hans Rudolph Gustav W.-W.)
 Gustav Joachim Wedell-Wedellsborg (1905-1983) – dansk baron
 Gustav Wedell-Wedellsborg (1906-1939) – dansk baron og officer (Gustav Joachim Christian Max Henrik W.-W.)